GWD ist die Abkürzung für:

 Grundwehrdienst, aber auch Grundwehrdiener 
 Grün-Weiß Dankersen, siehe GWD Minden
 die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen

GWD